Москва́ — многозначный термин.

Топоним 
 Москва — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа.

Реки

Россия 
 Москва — река в Московской и Смоленской областях, приток Оки.
 Москва — река в Омской области, приток Каланцаса.

Украина 
 Москва () — прежнее название реки Сельский Поток () в Закарпатской области.

Населённые пункты

Бельгия 
 Москва () — историческое название одного из пригородных районов города Гента.

Казахстан 
 Москва () — один из районов города Актобе.
 Москва-400 — прежнее название города Курчатов в Восточно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Москва — прежнее название села Буржум Баткенского района Баткенской области.

Польша 
 Москва () — деревня в Лодзинском воеводстве.

Россия 
 Москва — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа.
 Москва — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Москва — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Москва — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Москва — гребной канал в Москве.

США 
 Москва (Москоу, Moscow) — город в штате Айдахо, США.
 Москва (Москоу, Moscow) — город в штате Канзас, США.
 Москва (Москоу, Moscow) — город в штате Теннесси, США.
 Москва (Москоу, Moscow) — тауншип в штате Миннесота, США.

Узбекистан 
 Москва — кишлак на юге Узбекистана.

Горные пики 
 Москва — горный пик в Таджикистане, на хребте Петра I на Памире.

Железнодорожные станции и платформы 
 Москва-Пассажирская (значения)
 Москва-Товарная (значения)
 Москва-Сортировочная (значения)
 Москва-Бутырская (неофиц. Москва-Савёловская)
 Москва-Рижская
 Москва-Каланчёвская (Москва-Техническая-Курская)
 Москва-Станколит
 Москва II-Митьково
 Москва III
 Москва-Южный Порт

Строения 
 «Москва» — плавательный бассейн под открытым небом, существовал с 1960 по 1994 год, после чего был снесён для восстановления Храма Христа Спасителя.
 «Москва» — книжный магазин в Москве на Тверской улице.
 «Москва» — универмаг в Москве на Ленинском проспекте.
 «Москва» — торгово-ярмарочный комплекс в Москве в Люблино.
 «Москва» — автомобильный торговый центр в Москве на Каширском шоссе.

Гостиницы 
 «Москва» — гостиница в Калининграде.
 «Москва» — прежнее (до 2001 года) название гостиницы «Украина» в Киеве.
 «Москва» — одна из крупнейших гостиниц Москвы. Построена в 1930-х годах, разобрана в 2004 году.
 «Москва» — бывшая гостиница в центре Нижнего Новгорода. Построена в 1930-х годах, разобрана в 1997 году.
 «Москва» — гостиница в Санкт-Петербурге. Построена в 1974—1979 годах.
 «Москва» () — гостиница в Баку. Построена в 1977 году.
 «Москва» — гостиница в Белграде.
 «Москва» — гостиница в Сочи. Построена в 1976 году.
 «Москва» — гостиница в Краснодаре.
 «Москва» — гостиница в Угличе.
 «Москва» — гостиница в Кургане.

Кинотеатры 
  — кинотеатр в Варшаве.
 «Москва» — кинотеатр в Вильнюсе.
 «Москва» — широкоформатный кинотеатр в Ереване. Открыт в 1936 году.
  — кинотеатр в Кельце.
 «Москва» — кинотеатр в Кемерове.
 «Москва» — широкоформатный кинотеатр в Минске. Открыт в 1980 году.
 «Москва» («Дом Ханжонкова») — кинотеатр в Москве.
 «Москва» — однозальный кинотеатр в Одессе.
 «Москва» — кинотеатр в Рязани, в котором с 1996 года располагается арт-клуб «Планетарий».
 «Москва» — кинотеатр в Санкт-Петербурге.
 «Москва» — кинотеатр во Владивостоке (с 1999 до 1 мая 2019 назывался «New Wave Cinema»).

Станции метрополитена 
 «Москва» () — станция Алма-Атинского метрополитена.

Персоналии 
  (, род. 1979) —  Польши.
 Москва, Виктор Владимирович — доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Москва, Стефан (, 1935—2004) — католический прелат, ректор Высшей духовной семинарии в Пшемысле, вспомогательный епископ епархии Пшемысля с 1983 по 2004 год.

Техника 
 «Москва» (81-765/766/767) — модель вагонов метрополитена.
 «Москва 2020» («Дейна»; 81-775/776/777) — модель вагонов метрополитена.
 «Москва» — один из прототипов автомобиля высшего класса ЗИЛ-111.
 «Москва» — марка мотоцикла советского производства, копия немецкой модели DKW RT 125. См. также мотоцикл К-125.
 «Москва» — марка лодочных подвесных моторов, выпускаемых в 1955—1972 годах.
 «Москва» — советские бытовые компьютеры начала 1990-х годов, клоны ZX Spectrum («Москва-48К», «Москва-128К»).
 «Москва» — серия среднеформатных фотоаппаратов, выпускавшихся Красногорским механическом заводом в 1946—1960 годах.
 Москва-1
 Москва-2 (фотоаппарат)
 Москва-3 (фотоаппарат)
 Москва-4
 Москва-5
 «Москва» — устройство для шифрования телеграфных сигналов, первый криптографический прибор в СССР.
 «Москва-1» — комплекс 1Л267 радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
 «Москва» и «Москва-Глобальная» — советская система спутникового телевизионного вещания.
 «Москва-Б» — базовая модель земной станции системы спутникового ТВ-вещания «Москва».
 «Москва» — карманный транзисторный радиоприёмник, разработанный В. Плотниковым в конце 1950-х гг., одна из самых известных и повторяемых радиолюбительских конструкций в СССР.

Суда 
 «Москва» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, построенный по проекту Петра I в 1715 году, второй из кораблей типа «Ингерманланд», участник Северной войны.
 «Москва» — гекбот русского флота, спущен на воду в 1723 году.
 «Москва» — гекбот русского флота, спущен на воду в 1726 году.
 «Москва» — гекбот русского флота, спущен на воду в 1741 году.
 «Москва» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, построенный в 1750 году, один из кораблей типа «Слава России», участник Семилетней войны.
 «Москва» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, построенный в 1760 году, один из кораблей типа «Слава России», участник Семилетней войны.
 «Москва» — галера русского флота, спущена на воду в 1773 году.
 «Москва» — галера русского флота, спущена на воду в 1796 году.
 «Москва» — линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1799 году.
 «Москва» — крейсер русского флота, позднее пароход Доброфлота. Спущен на воду в 1870 году.
 «Москва» (до 1906 года — «Дон») — вспомогательный крейсер русского флота, приобретён Морведом в 1904 году, в 1906—1909 годах — пароход Доброфлота.
 «Москва» — лидер эскадренных миноносцев проекта 1, спущен на воду в 1934 году.
 «Москва» — мобилизованная канонерская лодка советского флота, спущена на воду в 1940 году.
 «Москва» — тип советских танкеров, построенных в 1928—1941 годах («Москва», «Азербайджан», «Сахалин», «Урал»).
 «Москва» — недостроенный крейсер проекта 82.
 «Москва» — противолодочный крейсер-вертолётоносец, головной корабль проекта 1123. Функционировал в 1965—1996 годах.
 «Москва» (ранее — «Слава») — гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант», флагман Черноморского флота России. Построен и спущен на воду в 1979 году в Николаеве. Затонул 14 апреля 2022 года в Чёрном море.
 «Москва» (проекты Р-51, Р-51Э) — серия 2-палубных пассажирских речных теплоходов. Проект утверждён в 1965 году.
 «Москва» — катамаран, курсирует между Владивостоком и полуостровом Песчаный, островами Попова, Рейнеке.

 Ледоколы
 «Москва» — дизель-электрический ледокол, спущен на воду в 1960 году.
 «Москва» — дизель-электрический ледокол проекта 21900, спущен на воду в 2007 году.

Искусство

Музыка 
 «Москва» — рок-группа, организованная Давидом Тухмановым в 1981 году.
 «Москва» — альбом московской поп-группы «Глюк’oZa».
 «Москва 2005» — концертный альбом российской хард-рок группы «Кипелов».
 «Москва» — песня группы «Монгол Шуудан» на стихи Сергея Есенина.
 «Москва» — песня из альбома «Винтаж Very Dance» группы «Винтаж», записанная DJ Smash, 2012 год.
 «Москва, звонят колокола» — песня Олега Газманова.
 «Москва» — песня Тимати и Guf.
 «Москва» — песня Словетского.
 «Москва» — песня хард-рок группы «Алиса» двадцатого студийного альбома «Посолонь».

Фильмы 
 «Москва» — кинодрама, Россия, 2000 год. Режиссёр — Александр Зельдович.
 «Москва» — советский документальный фильм 1927 года.

Литература и печатные издания 
 «Москва» — роман-эпопея Андрея Белого о Революции 1917 года (1925—1932).
 «Москва» — энциклопедия издательства «Большая российская энциклопедия» (1997).
 «Москва» — газета славянофильского направления И. С. Аксакова (1867—1868).
 «Москва» — литературный журнал, орган Союза писателей РСФСР. Издаётся ежемесячно в Москве с 1957 года.

Организации 
 «Москва» — московская хард-рок-группа 1980-х.
 «Москва» — футбольный клуб из Москвы. Основан в 1997 году. В 2010 году прекратил своё существование.
 «Москва» («ХК Москва») — название хоккейного клуба ЦСКА (ХК ЦСКА, существовал в 1996—2002 годах) в 1999—2001 годах.
 «Москва» — женский баскетбольный клуб из Москвы. Создан в 1993. В 2008 расформирован по причинам финансового характера.
 «Москва 24» — российский круглосуточный информационно-познавательный телеканал.

Разное 
 (787) Москва () — астероид в Солнечной системе.
 «Москва» — одеколон.
 Москва — комбинация карт.
 «Москва» — марка гармони.
 «Москва» — фирменный торт белградского отеля «Москва».
 «Москва» — масонская ложа в городе Москве, входящая в реестр Великого востока Франции под № 6018.

См. также 

 
 
 
 
  — станция миланского метрополитена.
 Говорит Москва
 
 Старая Москва
 Менеуз-Москва () — село, Бижбулякский район, Башкортостан.
 Москва-Сити — строящийся деловой район в Москве на Пресненской набережной.
 
 
 
 Массква
 Массаква

Примечания